Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2000 года прошёл в польском городе Познань. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 17 в гребле на байдарках и 9 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||5||7||3||15
|-
|1||align=left|||5||7||3||15
|-
|3||align=left|||5||0||3||8
|-
|4||align=left|||2||2||2||6
|-
|5||align=left|||2||2||1||5
|-
|6||align=left|||2||0||6||8
|-
|7||align=left|||1||1||1||3
|-
|8||align=left|||1||1||0||2
|-
|8||align=left|||1||1||0||2
|-
|10||align=left|||1||0||0||1
|-
|10||align=left|||1||0||0||1
|-
|12||align=left|||0||4||0||4
|-
|13||align=left|||0||1||3||4
|-
|14||align=left|||0||0||4||4
|-
| colspan=2 | Итого || 26 || 26 || 26 ||78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2000 года

Спорт в Польше в 2000 году
Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Польше
Международные спортивные соревнования в Познани
гребля на байдарках и каноэ